Sádek può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Sádek, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Sádek, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice